Шамбеф може да се односи на:

 Шамбеф (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шамбеф (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара